Trois bâtiments de la Marine argentine (Armada Republica Argentina) ont été nommés ARA , en l'honneur de la Sainte Trinité :
 le Santísima Trinidad, une brigantine qui participe à la guerre d'indépendance argentine. En 1815-1816, le Santísima Trinidad est commandé par Miguel Brown, puis par son frère l'amiral William Brown ;
 le ARA Santísima Trinidad (P-34), ex-, une frégate de patrouille de la  qui sert dans la Marine argentine de 1948 à 1969. Elle est rebaptisée Comodoro Augusto Lasserre (Q-9) et devient un navire de patrouille en 1963.
 le ARA Santísima Trinidad, un destroyer de Type 42 de la Marine argentine, lancé en 1974. 

Nom de bateau de la Marine argentine